Donatello est le nom d'un artiste de la Renaissance italienne, un sculpteur.
 Donatello est le nom de l'une des quatre Tortues ninja, dessin animé des années 1990, dans lequel les quatre héros portent les noms de célèbres artistes italiens de la Renaissance.
 Donatello est le pseudonyme de pilote de l'acteur Donald Reignoux.
 Donatello : Giuliano Illiani né à Tortone  le  est un chanteur italien.
 Le Prix David di Donatello est une récompense décernée par l'Académie du cinéma italien.